2 miejscowości w Polsce: 
 Zamienie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Zamienie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola